Словосочетание Теорема Симсона может относиться к одному из двух утверждений в планиметрии:
 Теорема Стюарта, открытая Р. Симсоном.
 Прямая Симсона, открытая У. Уоллесом.